Wounded Knee (South Dakota), een dorp in de Amerikaanse staat South Dakota
 Bloedbad van Wounded Knee, een bloedbad onder indianen door de Amerikaanse cavalerie op 29 december 1890
 Bezetting van Wounded Knee, een bezetting door Oglala Lakota-indianen en activisten van de American Indian Movement